13-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 13-й меридиан восточной долготы
 13-й меридиан западной долготы

См. также 
 13-я параллель